Pretnar ist der Familienname folgender Personen: 

 Boris Pretnar (* 1978), slowenischer Eishockeyspieler
 Klemen Pretnar (* 1986), slowenischer Eishockeyspieler
 Špela Pretnar (* 1973), slowenische Skirennläuferin
 Tone Pretnar (1945–1992), slowenischer Dichter, Literaturwissenschaftler und Übersetzer

Pretnar bezeichnet:
 Pretnar-Preis, slowenischer Literatur- und Kulturpreis